Az 1914–1915-ös osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának negyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Wiener AC csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Wiener AC az 1914-15-ös szezon bajnoka.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok